Piarista templom (Kecskemét)
Piarista templom (Kolozsvár)
Piarista templom (Sátoraljaújhely)
Piarista templom (Bécs)